Ranton kan syfta på:

 Ranton, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Ranton, Vienne – en kommun i departementet Vienne i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike